Frömmel ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Frömmel (1874–1945), österreichischer Möbeldesigner
 Cornelius Frömmel (* 1951), deutscher Mediziner
 Hans Frömmel (1919–2001), deutscher Fußballspieler
 Hans-Werner Frömmel (* 1942), österreichischer Bauunternehmer, Tourismusunternehmer und Wirtschaftsfunktionär
 Helmut Frömmel (1915–1997), deutscher Unternehmer 
 Michael Frömmel (* 1970), deutscher Ökonom
 Otto Frömmel (1873–1940), deutscher Kinderbuch-Schriftsteller

Siehe auch:
 Frömel